Ludwigshöhe steht für:
 Ludwigshöhe, Ortsgemeinde im rheinhessischen Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Ludwigshöhe (Berg), Ortsteil von Berg, Landkreis Hof, Bayern
 Ludwigshöhe (Hardegsen), Siedlung bei Trögen, Stadt Hardegsen, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Ludwigshöhe (Randowtal), Wüstung bei Schmölln, Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ludwigshöhe (Rückersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rückersdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Ludwigshöhe (Monte Rosa) (4341 m), Gipfel des Gebirgsmassivs Monte Rosa in den Walliser Alpen, am „Dreiländereck“ Wallis (Schweiz) – Aostatal (Italien) – Piemont (Italien)
 Ludwigshöhe (Ebersberg) (617,6 m), Anhöhe bei Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern; mit Aussichtsturm Ebersberg
 Ludwigshöhe (Fränkische Alb) (565 m), in der Fränkischen Alb bei Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Ludwigshöhe (Pottenstein) (553 m), bei Pottenstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Ludwigshöhe (ca. 340 m), Bergsporn des Schlossbergs in Freiburg im Breisgau, kreisfreie Stadt, Baden-Württemberg
 Ludwigshöhe (Odenwald) (311,6 m), Berg östlich von Auerbach, Stadt Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Ludwigshöhe (Darmstadt) (242,2 m), Anhöhe und historischer Ausflugsort in Darmstadt-Bessungen, kreisfreie Stadt, Hessen

Bauten:
 Villa Ludwigshöhe, Schloss bei Edenkoben, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ludwigshöh
 Ludwigsberg
 Villenkolonie Prinz-Ludwigs-Höhe